Walenty Nowak (1895-1979), generał
 Walenty Nowak (1902-1942), podoficer